Comisario hace referencia a varios artículos:

Cargo
Comisario, funcionario policial a cargo de una comisaría, 
Comisario apostólico, el que recibe del Papa una comisión o mandato.
Comisario del Rey (Países Bajos)
Comisario europeo (ver también: Colegio de Comisarios de la Unión Europea, Presidente de la Comisión Europea, Comisario europeo de Competencia, Comisario europeo de Comercio, Comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisario europeo de Energía, Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, etc.)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Comisario mercantil, según leyes venezolanas es la persona encargada de velar por los intereses de los accionistas de una compañía al supervisar (y denunciar, si es necesario) las prácticas tanto administrativas como contables.

Conceptos históricos
Alta Comisaría de España en Marruecos
Comisario de caminos (España, siglos XVIII y XIX), empleado del ramo de caminos.
Comisario de Corte, en Aragón, persona que recibía los bienes en litis pendencia.
Comisario de guerra, oficial público que interviene en todos los servicios de la administración militar.
Comisario del pueblo (Narodny Komissar, o Narkom), antigua Unión Soviética (Consejo de Comisarios del Pueblo).
Comisario del Santo Oficio o comisario de la Inquisición, sacerdote que ejerce de ministro del tribunal de la Inquisición (véase también Familiar de la Inquisición).
Comisario General de Naciones, cargo existente en Concepción y Valdivia para la atención de todos los negocios y tratos con los naturales, agregado al estado mayor.
Comisario General, funcionario que desde el siglo XVI y a las inmediatas órdenes del General y su lugarteniente, disponía y vigilaba todos los servicios de abastecimiento, pago y alojamiento de las tropas de infantería y caballería, asumiendo a veces como tercer jefe de la totalidad del mando militar. En Chile era el tercer cargo del Ejército en el Reino.
Comisario político (politruk), terminología revolucionaria.
Comisario regio, el que recibía una comisión por parte del rey.
Orden de los Comisarios (Der Kommissarbefehl), directiva alemana durante Segunda Guerra Mundial.
Plan de los Comisarios de 1811, planificación urbana de Nueva York.

Ficción
Comisario Montalbano, protagonista de las novelas de Andrea Camilleri.
Comisario Maigret: Jules Maigret
Ya tiene comisario el pueblo, película de 1967
El comisario, uno de los personajes de la serie Águila roja.

Series de televisión
El comisario
Jinete sable y los comisarios estrella
Kommissar Rex